Diniyev est un patronyme azéri notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Joshgun Diniyev (né en 1995), footballeur azerbaïdjanais ;
 Shahin Diniyev (né en 1966), joueur puis entraîneur de football azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri